Rügen steht für

 Rügen, eine deutsche Ostseeinsel
 Fürstentum Rügen, Herrschaftsbereich zwischen 1168 und 1325
 Landkreis Rügen, ehemaliger Landkreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern, zu dem auch die Insel Rügen gehört
 Rügen (Erdbeere), eine Gartenerdbeere
 Dorfrügen oder Gemeinderügen, siehe Dorfordnung #Sachsen

Schiffe:
 Rügen (Schiff, 1902), deutsches Eisenbahnfährdampfschiff der Strelasundquerung
 Rügen (Schiff, 1914), deutsches Passagierdampfschiff
 Rügen (Schiff, 1972), deutsches Eisenbahnfährschiff
 Rügen (Schiff, 1979), Kabinenfahrgastschiff

Siehe auch:
 Rüge